Пшибось — польське прізвище.

 Казімеж Пшибось — науковець
 Юліан Пшибось — педагог

Польські прізвища